Instrumentmakare kan syfta på

 Musikinstrumentmakare – en person eller ibland ett företag som bygger musikinstrument
 Instrumentmakare (naturvetenskap) – en byggare eller tillverkare av exempelvis fina mätinstrument
 Instrumentmakare (medicin)